Rampetes puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago coronopus;  o
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata.